Михайлова може да се отнася за:
 Ангелина Михайлова (р. 1960), българска баскетболистка
 Екатерина Михайлова (р. 1956), български политик
 Надежда Михайлова (р. 1962), български политик

Български фамилни имена